Le tournoi de tennis d'Adélaïde est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition de  s'est disputée du 19 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Morozova.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Olga Morozova.

Résultats en simple

Parcours 
Six joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972 I
Adelaide I
Tennis en Australie en 1972
Tennis en janvier 1972